Hilltown ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hilltown (Indiana)
 Hilltown (New Jersey)
 Hilltown (Pennsylvania)
 Hilltown (Virginia)
 Hilltown Township, Pennsylvania

in Australien:
 Hilltown (South Australia)

in Nordirland:
 Hilltown (County Down)

in Schottland:
 Hilltown (Dundee)